Занков — русская фамилия.

Известные носители 
 Занков, Александр (1900—1982) — болгарский скульптор и живописец.
 Занков, Вячеслав Сергеевич (1892—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Занков, Леонид Владимирович (1901—1977) — советский психолог, специалист в области дефектологии, памяти, запоминания, педагогической психологии.